Арамис — королевский мушкетёр, генерал иезуитского ордена, персонаж романов Александра Дюма. Имя указанного персонажа также носят:

Вооружение и военная техника 
 Арамис (зенитный ракетный комплекс) — англо-французский опытный зенитный ракетный комплекс малой дальности, разрабатывавшийся в 1964—1965 гг.
 Арамис (противорадиолокационная ракета) — франко-немецкая противорадиолокационная ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, разрабатывавшаяся в первой половине 1990-х гг.
 Арамис (система наведения) — система инерциального/спутникового наведения управляемых авиационных боеприпасов от англо-французского консорциума Matra BAe Dynamics, разработанная в 1990-е гг.
 ARAMIS (система управления огнём) (бэкр. Area Multiple Intercept System) — система управления огнём батареи ракет Aspide от итальянской компании Alenia Aeronautica, разработанная в середине 1990-х гг.
 ARAMIS (автоматизированная система управления) (бэкр. Automation, Robotics and Machine Intelligence Systems) — проект Массачусетского технологического института 1983 года в сфере автоматизированных систем управления робототехникой
 Aramis (утилита) — системная утилита для анализа военных игр

Персоналии 
 Найт, Арамис — американский актёр
 Хейвуд, Арамис — панамский футболист

Топонимы 
 Арамис — сезонно населённая деревня кочевых скотоводов и место палеонтологических раскопок на северо-востоке Эфиопии

Торговые марки, бренды, компании 
 Aramis Print — румынское книжное издательство

Транспорт 
  — французский пассажирский лайнер 1932 года постройки. В 1942 году был реквизирован Японией и переименован в «Тейя-мару».